Analyste est un métier qui ne doit pas être confondu avec ceux qui se réfèrent généralement à un individu ou un outil dont la fonction primaire est l'examen approfondi d'un domaine spécifique. Même si en général il est spécialisé dans un certain domaine, un Analyste peut être amené à travailler dans divers domaines d'activités en collaboration avec des "Analystes-Métiers" tels que :

 un analyste d'affaires, dans le domaine des affaires ;
 un analyste en informatique, autour du développement et de la programmation ;
 un analyste financier, dans le domaine bancaire ;
 un psychanalyste ;
 un analyste en renseignement, membre d'un service de renseignement ;
 un analyste spécialiste de l'analyse, une branche des mathématiques ;
 un analyste politique.